Temperatuurafhankelijke geslachtsbepaling (temperature sex determination, TSD) – waarbij een embryo zich afhankelijk van de temperatuur tot mannetje of vrouwtje ontwikkelt
 Ziekte van Tay-Sachs (Tay-Sachs Disease, TSD) – een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte
 Tele Sudeste Celular Participações S.A. – een Braziliaanse aanbieder van mobiele telefonie, met NYSE-notering TSD
 Station Süßen – een Duits spoorwegstation met stationsafkorting TSD